Le Mollard steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Brion im Département Ain, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Gruffy im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Baldoph im Département Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Le Molard, Berg im Schweizer Kanton Waadt
 Mollard